Biševo – chorwacka wyspa na Adriatyku
 Biševo – wieś w Czarnogórze, w gminie Rožaje